

Classifica

Legenda:
      Retrocesse in Serie A2 1983-1984

Verdetti
 HC Eur Roma: campione d'Italia.

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 1982
Sport nel 1983